Kundana (plaats), een spookdorp in West-Australië
 Kundana (weekblad), een Namibisch weekblad